Telescopi espacial Hubble (del seu nom en anglès Hubble Space Telescope), telescopi espacial que opera a l'òrbita terrestre baixa
 High Speed Train, tren d'alta velocitat desenvolupat per British Rail